

Кашув — село в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кашув — село в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства